

Бойлстон — місто, штат Массачусетс
 Бойлстон — місто, штат Нью-Йорк